El If Stockholm Open 2002 es un torneo de tenis. Pertenece al ATP Tour 2002 en la categoría ATP World Tour 250. El torneo tuvo lugar en la ciudad de Estocolmo, Suecia, desde el 21 de octubre hasta el 27 de octubre de 2002 sobre canchas duras.

Sjeng Schalken era el campeón defensor, pero perdió en primera ronda con Taylor Abolladura.

Paradorn Srichaphan ganó en la final 6–7(2–7), 6–0, 6–3, 6–2 frente a Marcelo Ríos.

Cabezas de series 

  Lleyton Hewitt (Segunda ronda)
  Sjeng Schalken (Primera ronda)
  Guillermo Cañas (Segunda ronda)
  Thomas Johansson (Primera ronda)

 Juan Ignacio Chela ''(Primera ronda) 
 Marcelo Ríos ''(Final) 
 '''Paradorn Srichaphan (Campeón) 
 Rainer Schüttler ''(Segunda ronda)

Cuadro

Claves

Final

Sección 1

Sección 2

Enlaces externos 
 2002 Sorteo del Torneo de Estocolmo

Torneos ATP en 2002